Іас (Яс; ) — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології
 ІАС — інформаційно-аналітична система.